Pasha ist:

 ein Protein im Enzymkomplex Microprocessor complex
 die englische Schreibweise von Pascha

Pasha ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Abdul Karim Saeed Pasha (* 1945), pakistanischer Leiter (Emir) der Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam Lahore (AAIIL)
 Ahmed Shuja Pasha (* 1952), pakistanischer Geheimdienstler
 Juliana Pasha (* 1980), albanische Sängerin
 Kamran Pasha (* 1972), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller
 Nathan Pasha (* 1992), US-amerikanischer Tennisspieler

Pasha ist der Künstlername von:
 DJ Pasha, ukrainischer Radio-DJ und Fernsehmoderator
 Jarosław Jarząbkowski (* 1988), polnischer E-Sportler